Tintjärnen kan syfta på:
Tintjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (8,33 ha)
Tintjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn